Лобачевский — фамилия; имеет женскую форму Лобачевская.
 Лобачевский, Алексей Иванович (1794—1870) — адъюнкт технологии Казанского университета, брат Н. И. Лобачевского.
 Лобачевский, Владимир Владимирович (1869—1922) — русский генерал-майор.
 Лобачевский, Николай Иванович (1792—1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения.

Лобачевская 
 Лобачевская, Диана (род. 1980) — литовская бегунья на длинные дистанции.
 Лобачевская, Полина Ивановна (род. 1929) — российский киновед.
 Лобачевская, Стефания (1888—1963) — польский музыковед.

Прочее 
 Лобачевский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Лобачевский — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 (1858) Лобачевский — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 18 августа 1972 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской обсерватории.
 Лобачевский сельский совет — административно-территориальная единица в составе Решетиловского района Полтавской области Украины.